Sveti Klemen je lahko:
 Papež Klemen I.
 Sveti Klemen Marija Dvoržak